Brabant kan henvise til:

 Brabant (hertugdømme), et tidligere hertugdømme beliggende i Benelux, der i dag består af fem underområder: provinserne Nord-Brabant i Nederlandene, Vlaams-Brabant, Brabant Wallon, Antwerpen og regionen Bryssel i Belgien
 Brabant (provins), en tidligere belgisk provins, der eksistede 1815-1995

Se også 
 Brabantse Pijl, et cykelløb i Flamsk-Brabant